Bogucianka (kamieniołom) – knieczynny kamieniołom na wzgórzu Bogucianka w Krakowie
  Bogucianka (wzgórze) – wzgórze na Tyńcu w Krakowie